La guerra de los seis días puede hacer referencia a alguno de los siguientes conflictos armados:

 Guerra de los Seis Días. Conflicto entre Israel y una coalición de países árabes en 1967.
 Guerra de los Seis Días de Abjasia. Conflicto entre Georgia y Abjasia en 1998.
 Guerra de los Seis Días (2000). Conflicto entre Uganda y Ruanda durante la segunda guerra del Congo en 2000.